La maison de Valois-Bourgogne est une  de la maison de Valois, née de la concession du duché de Bourgogne par le roi de France Jean II le Bon à son fils Philippe le Hardi, en 1363. Elle est souvent qualifiée de « seconde maison de Bourgogne » pour la distinguer de la maison capétienne de Bourgogne, issue de Robert  de Bourgogne (1011-1076).

La dynastie des ducs de Bourgogne, outre le duché bourguignon, gouverne de 1363 à 1482 par mariages successifs, achats ou conquêtes, de vastes territoires, notamment dans la région des anciens Pays-Bas. Premiers pairs de France, les ducs prennent la tête du parti bourguignon dans la guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons, au cours de laquelle Jean sans Peur est assassiné, poussant son fils Philippe le Bon à s'allier avec les Anglais dans la guerre de Cent Ans — une alliance finalement rompue en 1435 par le traité d'Arras.

Les ducs de Bourgogne de la maison de Valois rivalisent dès lors en prestige avec leurs cousins royaux, ayant uni un grand nombre de fiefs français et impériaux, parmi les plus riches d'Europe, sous leur domination. Cependant, le projet d'ériger cet État bourguignon en royaume autonome échoue lorsque le dernier duc, Charles le Téméraire, est tué à la bataille de Nancy en 1477. Le dernier souverain de la dynastie, la duchesse Marie de Bourgogne, tente d'affirmer son autorité et, ce faisant, se marie à Maximilien de Habsbourg. La majeure partie de ses terres passent à sa mort à son fils aîné, Philippe le Beau, mais le duché de Bourgogne lui-même revient au domaine royal français. Marie meurt en 1482, mettant ainsi fin à la maison de Valois-Bourgogne. La descendance de Marie et Maximilien est parfois qualifiée de « maison de Habsbourg-Bourgogne » ou de « Bourgogne-Habsbourg ».

Articles connexes 

 Maison de Valois-Alençon
 Maison de Valois-Anjou
 Histoire de la Bourgogne
 État bourguignon
 Pays-Bas bourguignons

Notes et références

Notes

Références 

Maison de Valois-Bourgogne